Trockenholz bezeichnet:
 stehendes Totholz (Biologie und Forstwirtschaft)
 trockenes Bauholz (Holzwirtschaft und Bauwesen)